Joaquín Hurtado puede referirse a:

 Joaquín Hurtado (1970-), periodista español;
 Joaquín Hurtado Pérez (1961-), escritor mexicano.

en:Joaquín Hurtado